Иван Сонцов-Засекин:
 Сонцов-Засекин, Иван Андреевич — воевода Русского царства.
 Сонцов-Засекин, Иван Васильевич — русский военачальник, участник Северной войны.